Каз — многозначный термин. Может означать:

 Каз — посёлок городского типа в Таштагольском районе Кемеровской области России.
 Каз — река в Кемеровской области, приток Кондомы.
 Каз — река в Кемеровской области, приток Тельбеса.
 Каз (хребет) — горный хребет в Турции.
 Каз, Циля Моисеевна (1925—1987) — советский учёный-юрист, кандидат юридических наук, доцент, директор заочного факультета Саратовского юридического института.

См. также 
 КАЗ
 Каз Омэсе — древний татарский праздник.